MHB steht für:
 Markenheftchenbogen, Teil eines Briefmarkenhefts
 Medizinische Hochschule Brandenburg, eine Universität in Brandenburg an der Havel und Neuruppin
 Münchener Hypothekenbank, ein Kreditinstitut

mhb steht für:
 Mahongwe (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Gabun

Abkürzung